Le Masters de Miami 1995 s'est déroulé du 13 au  à Key Biscayne et a été joué sur surface dure.

Faits marquants 
 On note le parcours étonnant de l'ancien numéro un mondial Mats Wilander qui, bénéficiaire d'une invitation, se hisse en quart de finale après des victoires face à Karel Nováček et Patrick Rafter.
 Andre Agassi remporte le tournoi en simple pour la seconde fois en battant le tenant du titre Pete Sampras en finale, prenant ainsi sa revanche sur la finale de l’édition précédente. Il décroche son  ATP en simple.
 En double, Todd Woodbridge et Mark Woodforde s'imposent en finale face à Jim Grabb et Patrick McEnroe. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de Miami
 Saison 1995 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Miami (WTA 1995) (tournoi féminin WTA)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1995
Tennis aux États-Unis en 1995
Miami
Compétition de tennis à Key Biscayne
Tennis en mars 1995